

Geografia 
 Regno Unito
 Arlington – parrocchia civile del Devon
 Arlington – parrocchia civile dell'East Sussex

 Stati Uniti d'America
 Arlington – census-designated place della contea di Maricopa, Arizona
 Arlington – città situata tra la Contea di Brookings e la Contea di Kingsbury, Dakota del Sud
 Arlington – città situata tra la Contea di Calhoun e la Contea di Early, Georgia
 Arlington – villaggio della Contea di Bureau, Illinois
 Arlington – città della Contea di Fayette, Iowa
 Arlington – città della Contea di Reno, Kansas
 Arlington – città della Contea di Carlisle, Kentucky
 Arlington – città della Contea di Middlesex, Massachusetts
 Arlington – città della Contea di Sibley, Minnesota
 Arlington – villaggio della Contea di Washington, Nebraska
 Arlington – census-designated place della Contea di Dutchess, New York
 Arlington – villaggio della Contea di Hancock, Ohio
 Arlington – città della Contea di Gilliam, Oregon
 Arlington – città della Contea di Shelby, Tennessee
 Arlington – città della Contea di Tarrant, Texas
 Arlington – città della Contea di Bennington, Vermont
 Arlington – città della Contea di Snohomish, Washington
 Arlington – città della Contea di Columbia, Wisconsin
 Arlington – villaggio della Contea di Columbia, Wisconsin
 Contea di Arlington – contea della Virginia sede dell'omonimo cimitero militare

Altro
 35978 Arlington – asteroide della fascia principale
 Arlington – nel gergo militare statunitense, abbreviazione che indica il cimitero nazionale di Arlington